Пара Эмма Лайне / Мелани Саут — победительница турнира.

Посев 

  Аюми Морита /  Айко Накамура (Полуфинал)
  '''Эмма Лайне /  Мелани Саут (Титул)

<li>  Кимико Датэ-Крумм /  Хань Синьюнь (Финал)
<li>  Чжань Цзиньвэй /  Чэнь И (Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Dunlop World Challenge 2008